Энтони Ф. Кер (, род. 1967, Веллингтон) — новозеландский шахматист, международный мастер (2000).

Биография 
Четырнадцатикратный чемпион Новой Зеландии: 1988 / 89 (1—2 с П. Гарбеттом), 1990 / 91, 1992 / 93, 1993 / 94 (1—2 с П. Маккензи), 1994 / 95, 2001 / 02, 2002 / 03, 2003 / 04 (3 место за игравшими вне конкурса А. Волем и Т. Райли), 2004 / 05 (2 место за игравшим вне конкурса А. Волем), 2009, 2010, 2011, 2015 (в группе из 10 шахматистов), 2019 (1—2 с Р. Дайвом) гг. По количеству титулов чемпиона страны Кер уступает только О. Сарапу, которому удалось выиграть 20 чемпионатов. Серебряный призер чемпионатов Новой Зеландии 1997 / 98, 1998 / 99 и 2007 гг. Бронзовый призер чемпионатов Новой Зеландии 1984 / 85 и 2021 гг.

Чемпион Новой Зеландии по рапиду 1999, 2009, 2011, 2013 (1—2 с П. Гарбеттом), 2017 (1—2 с Х. Гао) и 2020 гг.

Чемпион острова Северный 1987, 1988 (1—2 с П. Стюартом), 1989 (в группе из 5 шахматистов), 1991, 1995 (с Р. У. Смитом), 1997, 2000, 2008 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник восьми шахматных олимпиад (1988, 1990, 1994, 2000, 2004, 2006, 2014, 2018 гг.; в 1994, 2004 и 2006 гг. играл на 1-й доске), командных чемпионатов Азии 1983 и 1995 гг.

В 1993 и 1995 гг. участвовал в зональных турнирах.

Участник нескольких чемпионатов Океании. Лучший результат — бронзовая медаль в 2000 г.

Участник юниорских чемпионатов мира 1985 и 1986 гг.

Также известен как сильный карточный игрок. Представлял Новую Зеландию на нескольких международных соревнованиях по бриджу.

Семья 
Брат — Чарлз Кер, шахматист, участник чемпионатов Новой Зеландии, чемпион острова Северный 1989 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Кера в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Кера на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Родившиеся в Веллингтоне